Füllsel steht für:

 Füllsel (Küche), in der Küchensprache eine Füllung für Braten oder Pasteten
 in der Rhetorik sind damit Verzögerungslaute wie ähhh oder hmm beim Sprechen gemeint
 die Füllung von Bettwaren
 Füllmaterial für Verpackungen, siehe Packmittel

Siehe auch: